Левчу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Левчук, Александр Георгиевич — белорусский политик, депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва.
 Левчук, Вячеслав Дмитриевич (род. 1971) — белорусский футболист и тренер.
 Левчук, Генрик (1923—2009) — польский политик, депутат сейма, участник антинацистского и антикоммунистического партизанского движения.
 Левчук, Дмитрий Никанорович (более известен как Фальковский; 1898—1934) — полесский поэт, переводчик, писавший на украинском языке.
 
 Левчук, Маргарита (род. 1990) — белорусская оперная певица.
 Левчук, Николай Антонович (род. 1939) — украинский архитектор, народный архитектор Украины.
 Левчук, Семён Лукьянович (1918—2005) — Герой Советского Союза.
 Левчук, Тимофей Васильевич (1912—1998) — советский украинский кинорежиссёр, публицист и педагог, Народный артист СССР.

См. также 
 Левченко